

Джорджтаун (острів Вознесіння)

Джорджтаун — столиця Гаяни

Джорджтаун (Кайманові Острови)

Джорджтаун (Пенанг)

Джорджтаун — місто, штат Арканзас
 Джорджтаун — місто, штат Колорадо
 Джорджтаун — місто, штат Делавер
 Джорджтаун — місто в окрузі Квітмен, штат Джорджія
 Джорджтаун — місто, штат Айдахо
 Джорджтаун — місто, штат Іллінойс
 Джорджтаун — місто в окрузі Флойд, штат Індіана
 Джорджтаун — місто, штат Кентуккі
 Джорджтаун — місто, штат Мен
 Джорджтаун — місто, штат Массачусетс
 Джорджтаун — місто, штат Міннесота
 Джорджтаун — місто, штат Міссісіпі
 Джорджтаун — місто, штат Нью-Йорк
 Джорджтаун — місто в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Джорджтаун — місто, штат Південна Кароліна
 Джорджтаун — місто, штат Техас
 Джорджтаун — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Джорджтаун — місто в окрузі Прайс, штат Вісконсин
 Джорджтаун — селище, штат Луїзіана
 Джорджтаун — селище, штат Огайо
 Джорджтаун — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Джорджтаун — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Джорджтаун — переписна місцевість в окрузі Четем, штат Джорджія
 Джорджтаун — переписна місцевість в окрузі Макдоно, штат Іллінойс
 Джорджтаун — переписна місцевість в окрузі Сент-Джозеф, штат Індіана
 Джорджтаун — переписна місцевість, штат Меріленд
 Джорджтаун — переписна місцевість в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Джорджтаун — переписна місцевість, штат Пенсильванія